ПИБ:
 ПИБ — проектно-инвентаризационное бюро
 ПИБ — Проминвестбанк